Ripple kan syfta på följande:

 Ripple (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp

Geografi

Storbritannien 

 Ripple (parish i Storbritannien, Worcestershire), England, 
 Ripple (parish i Storbritannien, Kent), England,

Se även
 Ripple Creek – flera betydelser
 Ripple Island – flera betydelser
 Ripple Lake – flera betydelser
 Ripple Mountain – flera betydelser
 Ripple River – flera betydelser
 Ripple Rock

Se även
 Rippel – den ojämnhet som finns kvar efter att man har likriktat växelströmmen

Robotskapade Storbritannienförgreningar